Por NRP Álvares Cabral pode estar à procura de:
 NRP Álvares Cabral (F336) - fragata da classe Álvares Cabral, ao serviço da Marinha Portuguesa até 1971;
 NRP Álvares Cabral (F331) - fragata da classe Vasco da Gama da Marinha Portuguesa;

Desambiguação